Банс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Банс, Ларри (род. 1945) — американский профессиональный баскетболист.
 Банс, Максин (род. 1971) — американская актриса.